Carl Fredrik Liljevalch kan syfta på:

Carl F. Liljewalch (1770-1844), läkare, professor vid Lunds universitet
Carl Fredrik Liljevalch den äldre (1796-1870), industriidkare
Carl Fredrik Liljevalch den yngre (1837-1909), industriman, grundare av Liljevalchs konsthall

Annat 
 S/S C.F. Liljevalch – ett ångfartyg som torpederades den 18 augusti 1942

Se även
Liljewalch – en svensk släkt, ursprungligen från Småland